Xuxa só para Baixinhos 7 (também conhecido como XSPB 7) é o trigésimo álbum de estúdio e o vigésimo terceiro em português da cantora e apresentadora brasileira Xuxa, lançado em , pelo selo da Som Livre. O álbum foi o oitavo "álbum visual" de sua carreira, e o sétimo da coleção "Xuxa só para Baixinhos". 

O álbum aborda o tema brincadeiras de crianças como foco, tendo canções complexas que explora esse "universo infantil". Teve como sonoridade principal o teen pop, englobando uma variedade de gêneros, incluindo dance-pop, rock, electropop, além de interpolações do pop-rap na canção "Bobinho" e o jazz em "Gato Mia". Foi produzido por Luiz Cláudio Moreira e Mônica Muniz.

Lançamento e recepção 
Xuxa só Para Baixinhos 7 foi lançado no dia . O DVD vendeu mais 100 mil cópias, recebendo certificação de platina, pela Pro-Música Brasil. Alcançando a 8ª posição dos DVD's mais vendidos no ano de 2007. apesar de não ter nenhum sucesso, as músicas que mais se destacam são "Pique Alto", "Bambolê" e "Pula Corda". O álbum foi lançado também em um "kit premium", que vinha com o DVD + CD + Brindes, os brindes são dois jogos: Jogo de Tabuleiro e Jogo da Memória. No final de 2014, os XSPB's 6, 7 e 8 foram lançados em Blu-ray pela Som Livre.

Divulgação

Turnê e cancelamento 
A turnê do XSPB 7 estava prevista para 2008, logo após o fim da turnê "Xuxa Festa" em maio de 2008, porém o projeto foi cancelado e a turnê Xuxa Festa continuou até outubro de 2009, em novembro de 2007, Xuxa chegou cantar trechos das músicas do XSPB 7 na turnê como "Pique-Alto" e conversou com o público como ela queria que fosse a turnê.

Lista de faixas

Vendas e certificações

Histórico de lançamento 

Álbuns de 2007
Álbuns de vídeo de 2007
Álbuns de Xuxa
Álbuns de vídeo de Xuxa
Álbuns de música infantil